Mileștii Mici é uma comuna no distrito de Ialoveni, Moldávia, composta por duas aldeias, Mileștii Mici e Piatra Albă e fica a 18 km de Chișinău. No censo de 2014, haviam 4.969 habitantes.

Adega 
Em Mileștii Mici esta localizada a vinícola Mileștii Mici que mantem a maior adega do mundo, com 65 milhões de litros de vinhos em barris e 2 milhões de garrafas espalhados em um espaço de 100 metros de profundidade e 200 quilômetros de galerias. 

Subdivisões da Moldávia